Reisetbauer ist der Familienname von:

 Annemarie Reisetbauer (* 1925), österreichische Filmeditorin
 Rudolf Reisetbauer (1901–1963), österreichischer Politiker